Роберт Пауэр (, род.  в Перт, Австралия) — австралийский профессиональный шоссейный велогонщик, выступающий с 2019 года за команду «».

Достижения 

 2013
1-й Trofeo Buffoni
3-й Giro della Lunigiana
1-й на этапе 3
 2014
1-й GP Capodarco
1-й Gran Premio di Poggiana
2-й Тур де л'Авенир
2-й Gran Premio Palio del Recioto
3-й Чемпионат Австралии U-23 в групповой гонке
3-й Trofeo Banca Popolare di Vicenza
7-й Тур Азербайджана
7-й Тур Чехии
 2015
1-й Giro della Valle d'Aosta
1-й в Прологе
3-й Gran Premio Industria e Commercio di Prato
4-й Giro del Belvedere
6-й Herald Sun Tour
1-й  Молодёжная классификация
6-й Rhône-Alpes Isère Tour
 2016
3-й Кубок Японии
 2017
4-й Про Эцталь 5500
5-й Prueba Villafranca de Ordizia
 2018
1-й Кубок Японии
1-й Prueba Villafranca de Ordizia
6-й Страде Бьянке

Статистика выступлений на Гранд Турах

Ссылки 
 
 
 

Велогонщики Австралии